Alania kan avse:
 Alania (djur) – ett släkte kräftdjur
 Alania (växter) – ett släkte sparrisväxter